

Sigle 
 Beşiktaş Jimnastik Kulübü – società polisportiva turca

Codici 
 BJK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Benjina (Indonesia)
 bjk – codice ISO 639-3 della lingua barok